Юрий Михайлович Герт (7 февраля 1931 — 29 июня 2003 года) — писатель и журналист. Возглавлял отдел прозы казахстанского литературного журнала «Простор».

Биография 
Юрий Михайлович Герт родился в 1931 году в Астрахани. Во время войны погиб на фронте его отец, а потом умерла от туберкулёза мать. Сам Юрий Михайлович в это время находился в эвакуации в Узбекистане с бабушкой и дедушкой.

После окончания Вологодского педагогического института работал учителем русского языка и литературы в Мурманской области. Затем была служба в армии. В 1957 году Юрий Михайлович переехал в Караганду. Он работал журналистом в газете «Комсомолец Караганды», а затем литературным консультантом в Карагандинском отделении Союза писателей Казахстана.

Впоследствии писатель переехал в Алма-Ату и в 1965 году начал работу в журнале «Простор», где после отъезда Белянинова возглавил отдел прозы. В это время о журнале знали за пределами Казахстана, в нём печатались запрещённые ранее произведения.

После 23-х лет работы Герт порвал с журналом из-за разногласий, связанных с публикацией провокационных материалов, а именно очерка Марины Цветаевой «Вольный проезд». О своих попытках не допустить публикацию этого материала он рассказал в книге «Эллины и иудеи».

В 1991 году, вслед за детьми, Ю. Герт с женой уехали в США и поселились в Кливленде.

Скончался Ю. М. Герт 29 июня 2003 года.

Творчество 
Первая повесть писателя, «Преодоление», была опубликована в журнале «На рубеже» в 1955 году (во время службы Ю. Герта в армии. В 1957 году повесть опубликовало Карельское книжное издательство, а в 1959 году — Военное издательство в Софии (на болгарском языке). Роман «Кто, если не ты?» был популярным у казахстанцев в 1960-е годы. Ю. М. Герт — автор произведений «Ночь предопределений», «Солнце и кошка», «Третий лишний», «Лгунья». После переезда в США вышли его книги «Эллины и иудеи», «Северное сияние», «Лазарь и Вера», «Семейный архив». Многие произведение Герта не публиковались десятилетиями.

Юрий Герт также занимался переводами произведений казахских и уйгурских писателей: им переведены романы «Маимхан» З. Самади (изд. Алма-Ата, 1984.), «Прикрой своим щитом» И. Есенберлина (изд. Москва: Советский писатель, 1976.), «Голубое марево» М. Магауина (изд. Жазушы, Алма-Ата, 1976.), «Змеиное лето» М. Магауина (изд. Москва: Советский писатель, 1984.), «Иртыш впадает в океан» Р. Тохтарова (изд. Алма-Ата, 1972.), рассказы и повести М. Сундетова, X. Абдуллина.

Сочинения 
 Преодоление : повесть / Ю. Герт. — Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1958. — 69 с. ; 21 см. — 60000 экз.
 Кто, если не ты?. : роман / Ю. М. Герт. — Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. — 557 с. ; 21 см. — 210000 экз.
 Первое апреля : рассказы и повесть / Ю. М. Герт. — Алма-Ата : Жазушы, 1968. — 105 с. ; 20 см. — Содерж.: Рассказы: Глоток воды. — Медаль. — Сирень. — Политанский. — Первое апреля. — И пусть повезет гренадеру! Повесть. — 100000 экз.
 Лгунья, почти неправдоподобная история для детей до шестнадцати и старше: Повесть. / Ю. М. Герт. — // Простор. — 1970. — № 2. — С.4-88.
 Третий лишний: Повесть. / Ю. М. Герт. — // Простор. — 1974. -№ 10. — С. 10-56.
 Солнце и кошка / Ю. М. Герт. — Алма-Ата : Жазушы, 1976. — 266 с. : ил. ; 17 см. — 100000 экз.
 Листья и камни : повести и рассказы / Юрий Герт; [Худож. А. Островский]. — Алма-Ата : Жазушы, 1979. — 382 с. : ил. ; 17 см. — Содерж.: Повести: И пусть повезет гренадеру; Третий лишний; Рассказы: Политанский; Первое апреля; Варенье из ренклодов; Память; Мильонный; Мрак и свет; Чужая боль; Водопад Учан-Су; Мир хижинам — война дворцам!; Шаровая молния, и др. — 100000 экз.
 Листья и камни : повести и рассказы / Юрий Герт; [Худож. А. Островский]. — Алма-Ата : Жазушы, 1981. — 382 с. : ил. ; 17 см. — Содерж.: Повести: И пусть повезет гренадеру; Третий лишний; Рассказы: Политанский; Первое апреля; Варенье из ренклодов; Память; Мильонный; Мрак и свет; Чужая боль; Водопад Учан-Су; Листья и камни, и др. — 100000 экз.
 Ночь предопределений: Роман. / Ю. М. Герт. — // Простор. — 1981.-№ 6.- С.51.
 Ночь предопределений: Роман. / Ю. М. Герт. — Алма-Ата: Жазушы, 1982.- 352с.- 10000 экз.
 Колокольчик в синей вышине: Грустная история со счастливым концом: / Ю. М. Герт. — Алма-Ата : Жазушы, 1984. — 455 с. ; 21 см. — 50000 экз.
 Приговор : [Повесть и роман] / Юрий Герт; [Худож. Г. Горелов]. — Алма-Ата : Жазушы, 1987. — 428, [2] с. : ил. ; 22 см. — Содерж.: Приговор: Повесть; Лабиринт: Роман. — 100000 экз.
 Раскрепощение : [Сборник] / Юрий Герт. — Алма-Ата : Жазушы, 1990. — 253, [2]1с., [1] л. портр. ; 22 см. — 50000 экз. ISBN 5-605-00834-X (в пер.)
 Эллины и Иудеи. Современные вариации на библейскую тему./ Юрий Герт ; Саратов. Еврейский мир. 1996 г. 315 с.
 «Северное сияние»: Сборник. / Юрий Герт ; — изд. Побережье (Филадельфия), 1997. — 187 с.
 «Лазарь и Вера»: Сборник. / Юрий Герт ; — VIA Press, Vestnik Information Agency (Балтимор), 2000. — 512 с. ISBN 1-885563-21-3
 «Семейный архив» / Юрий Герт ; — Seagull Press Owings Mills, MD 2002. — 566 с. ISBN 0-9714963-2-3
 Избранное / Ю. М. Герт. — ИП Ракитская Э. Б., 2014 г. — 990 с. ISBN 978-5-00039-048-1
 Кто, если не ты?. : роман / Ю. М. Герт. — Алма-Ата : Жазушы, 1991. — 384 с. ; 21 см. — 50000 экз. ISBN 5-605-00496-4

Литература 
Библиографический список:
 Григорьев Б. Место в жизни: /О кн. Ю.Герта/ // Индустр. Караганда. — 1968. — 15 мая.
 Грунин Ю. В Америке умер мой друг. // Подробности.- 2003.-19 сент. — С.6, 11, 12.
 Ландау Е, Штейн В. Правда, раскаляющая совесть. // Ленинская смена. — 1964. — I апр.
 Ровенский Л. За все в ответе: /О романе «Кто, если не ты?»/ // Простор. — 1964. -№ 7. -С. 116—119.
 Тамарина Р. Ромашки детства: /О повести «Третий лишний»/ // Литератур. обозрение. — 1975.- № 8.- С.51-52.
 У нас в гостях Ю.Герт. // Ленинская смена. — 1964. — 29 апр.
Исай Авербух - Памяти друга и первого учителя. К девяностолетию Юрия Герта (1931 – 2003)/ // Журнал "Чайка" - 30 марта 2021 г. - https://www.chayka.org/node/11932

Примечания 

Писатели Казахстана
Выпускники Вологодского педагогического университета